Magstatt ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haut-Rhin:

Magstatt-le-Bas
Magstatt-le-Haut